Valley of the Damned () — дебютный альбом британской пауэр-метал-группы DragonForce, вышедший в 2003 году.

Запись альбома 
В 2000 году группа, тогда ещё под названием DragonHeart, записала демоверсию альбома и отправила на Noise Records, с которыми впоследствии установила сотрудничество. Альбом был перезаписан в конце 2000 года и выпущен как дебютный 25 февраля 2003 года. Кроме того музыканты обнаружили, что название DragonHeart уже занято и решили переименовать группу в DragonForce. Альбом был переиздан с бонусным DVD 24 сентября 2007 года, но был издан только 24 мая 2009 года. Ремастированная версия альбома вместе с альбомом Sonic Firestorm была выпущена 22 февраля 2010 года.

Первоначальная демоверсия была записана с 8 по 12 апреля и смикширована 27 мая 2000 года Карлом Грумом в Thin Ice Studios. Перезапись альбома в 2002 году проходила в основном в Thin Ice Studios в Суррее (инженер Карл Грум) и в Lamer Luser Studios в Лондоне (инженер Герман Ли), с июля по октябрь 2002 года, за исключением партий ударных, которые были записаны в Jail House Studios в Дании (инженер Том Хансен) в мае 2002. Окончательно альбом был смикширован Карлом Грумом, Сэмом Тотманом и Германом Ли в Thin Ice Studios.

Список композиций

Демоиздание (как DragonHeart)

Бонусный DVD 
Бонусный DVD включает в себя интервью с участниками группы и продюсером во время записи Valley of the Damned, съемки из первого тура DragonForce по Японии с комментариями Германа Ли, Вадима Пружанова, Зиппи Терта и Карла Грума, закулисные съемки во время концертов в Японии.

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен с альбома
 Valley of the Damned на официальном сайте DragonForce
 Valley of the Damned на discogs.com

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы DragonForce
Альбомы Noise Records